Ghisalberti è un cognome italiano.

Origini e diffusione 
L'origine del cognome richiama le antiche lingue germaniche in quanto, secondo alcuni studi linguistici, il suo significato dovrebbe essere "valevole nell'uso della lancia". Non sono ancora state individuate le vere origini dei Ghisalberti ma è noto che intorno al 900 nella città di Bergamo assume grande importanza la figura del conte palatino Gisalberto (o Giselberto), capostipite dei Gisalbertini (dinastia comitale della città lombarda) e forse delle varie famiglie Ghisalberti moderne. Anche nella storia della diocesi di Bergamo spicca il nome di un Giselberto, vescovo dal 975 al 982.

"Ghisalberti" è diffuso soprattutto in alcune provincie della Lombardia, tra le quali Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano.

In Italia, al di fuori della Lombardia, la diffusione del cognome Ghisalberti è meno significativa. Tra le regioni in cui si registrano maggiori concentrazioni di questo cognome: il Lazio, la Toscana e la Liguria.

Tra gli altri paesi in cui si ritrovano persone con il cognome Ghisalberti, figurano la Francia, il Lussemburgo, l'Argentina, gli Stati Uniti d'America e l'Australia.

Persone 

Nei secoli successivi si ritrovano sempre a Bergamo, ma anche a Cremona, dei membri della famiglia dei Gisalbertini. In Toscana invece, poco dopo il 1100, viene affidata la guida della diocesi di Volterra a Rogerio Ghisalbertini. Nei primissimi anni dopo il 1400, un altro vescovo, Matteo Ghisalberti, guida la diocesi di Vercelli e, successivamente la diocesi di Acqui.

Tra il 1900 e i primi anni 2000 tra i Ghisalberti che hanno ottenuto l'attenzione dell'opinione pubblica, riconoscimenti di vario tipo, o hanno ricoperto incarichi pubblici, figurano l'avvocato Giuseppe Ghisalberti (1891-1970) che è stato presidente della provincia di Cremona, Alberto Maria Ghisalberti che fu presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, lo storico e docente Carlo Ghisalberti, Alessandro Ghisalberti, ordinario di Storia della filosofia  medievale alla Università Cattolica di Milano e il ciclista professionista Sergio Ghisalberti.

Cognomi italiani